Deux navires de la Royal Australian Navy ont porté le nom de HMS Manoora :
 le , un paquebot acquis en 1939, converti en croiseur et plus tard en navire de débarquement ;
 le , un transport de troupe acheté aux États-Unis en 1994, désarmé en 2011.

Manoora